Torrealba peut désigner :

Nom

Patronyme 
 Annaé Torrealba (née en 1975) : chanteuse et compositrice vénézuélienne ;
 Francisco Torrealba : homme politique vénézuélien ;
 Honorio Torrealba (1950-2010) : acteur et humoriste vénézuélien ;
 José Torrealba (né en 1980) : footballeur vénézuélien ;
 Marcelo Torrealba (né en 1996) : rugbyman chilien ;
 Yazmín Torrealba (née en 1992) : footballeuse chilienne ;
 Yorvit Torrealba (né en 1978) : joueur vénézuélien de baseball.

Matronyme 
 Alberto Arvelo Torrealba (1905-1971) : juriste et poète vénézuélien, éponyme de la municipalité vénézuélienne d'Alberto Arvelo Torrealba.

Toponymes

Alberto Arvelo Torrealba : l'une des douze municipalités de l'État de Barinas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme